een aantal films:
 Fallen (1998) van Gregory Hoblit met Denzel Washington
 Fallen (televisiefilm), televisiefilm van Mikael Salomon uit 2006 met Paul Wesley
 Fallen (2006) van Barbara Albert uit 2006
 Fallen (2016) van Scott Hicks met Addison Timlin

 een aantal muziekalbums:
 Fallen (Evanescence)
 Fallen (Fields of the Nephilim)
 Fallen (Burzum) 

 de Fallen (Marvel Comics), stripfiguren

Fallen (televisieserie), een miniserie uit 2006.

Fallen (Lauren Kate), een roman uit 2009 van Lauren Kate.